

Geografia

Farndon (Cheshire)
Farndon (Nottinghamshire)